Wyniki Grand Prix Niemiec, trzeciej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 1997.

Zawody według terminarza powinny odbyć się 5 lipca 1997. Jednak z powodu opadów deszczu, zostały przełożone na niedziele 6 lipca 1997. Jest to pierwszy w historii przypadek by przez opady deszczu zawody Grand Prix zostały przełożone. Kolejny miał miejsce podczas Grand Prix Chorwacji 2010.

Lista startowa 
Stawkę 17 stałych uczestników Grand Prix uzupełnił z dziką kartą Niemiec Robert Barth. W zawodach niewystartował Henrik Gustafsson (drugą rezerwą toru został pierwszy zawodnik oczekujący Sam Ermolenko). W nawiasach podano numery stałe.

 (13) Tomasz Gollob (Polska)
 (2) Hans Nielsen (Dania)
 (7) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (14) Sławomir Drabik (Polska)
 (5) Henrik Gustafsson (Szwecja) (18) Andy Smith (Wielka Brytania)
 (16) Robert Barth (Niemcy)
 (10) Leigh Adams (Australia)
 (4) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (12) Brian Andersen (Dania)
 (6) Peter Karlsson (Szwecja)
 (9) Simon Wigg (Wielka Brytania)
 (3) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (15) Piotr Protasiewicz (Polska)
 (1) Billy Hamill (Stany Zjednoczone)
 (8) Chris Louis (Wielka Brytania)
 (11) Jimmy Nilsen (Szwecja)
 (18) Andy Smith (Wielka Brytania) (17) Mikael Karlsson (Szwecja)
 (17) Mikael Karlsson (Szwecja) (19) Sam Ermolenko (Stany Zjednoczone)

Wyniki

Opis 
Wielką Nagrodę Niemiec wygrał - tak jak przed rokiem - Hans Nielsen. Najlepszy z Polaków Piotr Protasiewicz był ósmy - jednak zgodnie z przepisami (niska pozycja w klasyfikacji przejściowej) w następnej eliminacji będzie pełnił rolę pierwszej rezerwy toru. Sławomir Drabik był dwunasty i spadł o jedną pozycję w klasyfikacji. Tomasz Gollob ostatnią pozycją w Landshut spadł o dwie pozycje i przestał się liczyć w walce o tytuł. Greg Hancock był trzeci i powiększył przewagę nad rywalami do czternastu punktów.

Klasyfikacja przejściowa

Zobacz też 
 Grand Prix Niemiec
 Żużlowe Grand Prix
 Żużlowe Grand Prix 1997
 Sezon żużlowy 1997

Bibliografia 
 Wyniki Grand Prix Niemiec 1997

Niemcy
1997
1997 w Niemczech